La torre de los siete jorobados puede hacer referencia a:
 La torre de los siete jorobados (1920), novela de Emilio Carrere.
 La torre de los siete jorobados (1944), película de Edgar Neville, basada en la novela anterior.